Långbenslockar (Phalangiidae) är en familj av spindeldjur. Långbenslockar ingår i ordningen lockespindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar